Park hotell kan avse:

 Berzelii Park hotell - Hotell i Stockholm
 Runo Park Hotell - Hotell i Stockholm
 Scandic Park, Östermalm - Hotell i Stockholm
 Wasa Park Hotel - Hotell i Stockholm
 Park hotell (musikgrupp) - Indiepopgrupp från Luleå